linea S21 della S-Bahn di Amburgo
 linea S21 della rete celere del Vaud
 linea S21 – linea della rete celere di Zurigo